Noma – premio letterario giapponese
 Noma – altro nome della stomatite gangrenosa, un'infezione gengivale
 Noma – ristorante danese
 Noma – cratere di Marte
 Noma – comune della Florida